Персе́й и Андроме́да — сюжет из древнегреческой мифологии о спасении Персеем царевны Андромеды.
 В живописи
 «Персей и Андромеда» — картина Джорджо Вазари (1570, Палаццо Веккьо, Флоренция). 
 «Персей и Андромеда» — картина Джузеппе Чезари(1590-е).
 «Персей освобождает Андромеду» — картина Рубенса, чуть было не проданная Галусту Гюльбенкяну (ок. 1622, Государственный Эрмитаж). 
 «Персей и Андромеда» — картина Тициана из серии мифологических полотен, созданных для Филиппа II (1554—1556, Собрание Уоллеса, Лондон). 
 «Персей и Андромеда» — картина Шарля Ван Лоо (ок. 1735—1740, Государственный Эрмитаж).
 «Персей и Андромеда» — картина Антона Менгса (ок. 1770, Государственный Эрмитаж).
 «Персей и Андромеда» — картина Густава Моро (1870). 
 «Персей и Андромеда» — картина Фредерика Лейтона (1891, Художественная галерея Уокера, Ливерпуль).
 «Персей и Андромеда» — картина Ловиса Коринта.
 В музыке
 «Персей и Андромеда» — опера-сериа Джузеппе Гаццанига (Флоренция, 1775).
 «Персей и Андромеда» — опера Жака Ибера (1921).
 «Персей и Андромеда» — симфоническая поэма Жюля Муке.